

Toponyme 

 Comédia (1858-), théâtre parisien.

Autres 

 Comedia (1999-2010), syndicat suisse du secteur des médias.